Custis peut faire référence à :

Personnes 

 , fils de John Custis et premier mari de Martha Dandridge Custis Washington ;
 , fille adoptive de George Washington ;
 , fils de John Parke Custis et fils adoptif de George Washington ;
 , membre du conseil du gouverneur de Virginie et père de Daniel Parke Custis ;
 John Parke Custis, fils de Daniel Parke Custis et beau-fils de George Washington ;
 Martha Dandridge Custis Washington, épouse de George Washington ;
 Mary Anna Custis, fille de George Washington Parke Custis et épouse du général Robert E. Lee ;
 , épouse de George Washington Parke Custis ;
 , premier quarterback noir dans le football nord-américain.

Autres

Source de la traduction 

Homonymie